

Geografia
Germania
 Hardt – comune del Baden-Württemberg
 Hardt – comune della Renania-Palatinato
 Hardt – distretto della città di Mönchengladbach (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Persone
 Harry Hardt – attore austriaco
 Karin Hardt – attrice tedesca
 Michael Hardt – filosofo e teorico politico statunitense
 Nichlas Hardt – ex hockeista su ghiaccio danese

Pagine correlate 
Hard – pagina di disambiguazione